

Szimfonikus zenekarok

Kamarazenekarok

Énekkarok

Kapcsolódó szócikkek 
 Szimfonikus zenekar
 Komolyzenei zenekarok listája

Források 

Zenei listák